4"/40 QF Mk IV — британская 102-мм лёгкая корабельная пушка, которая была представлена в 1911 году в качестве усовершенствованного варианта орудия 4"/40 BL Mk VIII и стала основным вооружением для большой части Королевского флота в Первой мировой войне.

Вариант Mk IV 
Корабельная пушка 4"/40 QF Mk IV стояла на вооружении многих британских эсминцев и некоторых крейсеров в Первой мировой войне. Во время Второй мировой войны это орудие использовалось для вооружения вспомогательных судов.

Список боевых кораблей, на которых использовалась 4"/40 QF Mk IV:

 Крейсера-скауты типа «Форвард» в результате перевооружения в 1911 г.
 Крейсера-скауты типа «Сентинел» в результате перевооружения в 1911-1912 гг.
 Крейсера-скауты типа «Патфайндер» в результате перевооружения в 1911—1912 гг.
 Крейсера-скауты типа «Эдвенчур» в результате перевооружения в 1911—1912 гг.
 Эсминцы типа «Акаста» в 1911 г.
 Эсминцы типа «Лафорей» в 1913 г.
 Эсминцы типа «Ярроу» в 1912-1915 гг.
 Адмиралтейские эсминцы типа М 1913 г.
 Эсминцы типа «Мастифф» 1913-1915 гг.
 Эсминцы типа «Мэнсфилд» в 1914 г.
 Эсминцы типа «Талисман» в 1914 г.
 Эсминцы типа «Медея» в 1914 г.
 Лидеры эскадренных миноносцев типа «Фолкнор» в 1914 г.
 Лидеры эскадренных миноносцев типа «Марксмен» в 1914 г.
 Лидеры эскадренных миноносцев типа «Паркер» в 1915 г.
 Поздние эсминцы типа «Ярроу» в 1915 г.
 Эсминцы типа R в 1916 г.
 Эсминцы типа S в 1917 г.
 Тральщики типа «Фанди» в 1938 г.

Варианты Mk XII и Mk XXII 
Вариант Mk XII был разработан для вооружения подводных лодок в 1918 году, а Mk XXII появились во время Второй мировой войны. С конца 1944 года эти орудия снаряжались более тяжёлыми 35-фунтовыми снарядами. Вскоре после окончания боевых действий Mk XXII заменили на более совершенные и лёгкие Mk XXIII.

Список подводных лодок, на которых использовалась 4"/40 QF Mk XII и Mk XXII:
Подводные лодки типа L
Подводные лодки типа «Один»
Подводные лодки типа «Партиан»
Подводные лодки типа «Темза»
Подводные лодки типа «Грампус»
Подводные лодки типа Т
Подводные лодки типа S
Часть подводных лодкок типа «Амфитон»

Сохранившиеся экземпляры 
Орудие эсминца «Ланс», из которого был произведён первый выстрел Британии в Первой мировой войне, выставлено в Имперском военном музее в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
Tony DiGiulian, British 4"/40 (10.2 cm) QF Marks IV, XII and XXII

Зенитная артиллерия
Артиллерия калибра 102 мм
Корабельная артиллерия Великобритании
Артиллерия Великобритании периода Первой мировой войны
Артиллерия Великобритании периода Второй мировой войны